Michałów (gromada w powiecie iłżeckim)
 Michałów (gromada w powiecie pińczowskim)

także:

 Michałów Górny (gromada) (powiat grójecki)